Amlodipinul sau amlodipina (cu denumirea comercială Norvasc) este un medicament folosit în tratamentul hipertensiunii arteriale și a bolii arteriale coronariene (cardiopatiei ischemice). Face parte din categoria blocantelor selective ale canalelor de calciu, fiind un tip de dihidropiridină. Amlodipina se administrează oral, iar efectul ei durează cel puțin o zi (în jur de 30 de ore).

Printre cele mai comune reacții adverse ale amlodipinei se numără: formarea edemelor, senzație de oboseală, dureri abdominale și greață.

Referințe

Blocante ale canalelor de calciu
Esteri metilici
Eteri
Medicamente esențiale listate de OMS
Dihidropiridine